Микроша

 «Микроша» — микрокомпьютер
 «Микроша» — линейка бытовых индукционных нагревателей российского производства
 Микроша — персонаж книги «Приключения Незнайки и его друзей»